Mount Peterson ist der Name folgender Berge in Antarktika:
 Mount Peterson (Ellsworthland)
 Mount Peterson (Viktorialand)